Метішешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Чуруляса.
 Метішешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.